Хавијер Ескаланте има више значења:

 Хавијер Ескаланте (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Хавијер Ескаланте (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику